Saint-Juéry (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Juéry (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Juéry (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje